Рябчево — посёлок в Каширском районе Воронежской области.

Входит в состав Данковского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Луговая,
 ул. Первомайская,
 ул. Пролетарская,
 ул. Садовая,
 ул. Свободы.

Ссылки 
 Рябчево (поселок сельского типа)

Населённые пункты Каширского района (Воронежская область)